|-
|(133751)||2003 WV17|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,078|| align=right|11,45|| align=right|5,736||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133752)||2003 WE23|| align=right|15,7|| align=right|2,797|| align=right|0,087|| align=right|3,16|| align=right|4,676||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133753)||2003 WU25|| align=right|15,4|| align=right|3,147|| align=right|0,177|| align=right|1,91|| align=right|5,582||MBA||21. listopadu 2003||Junk Bond||Junk Bond
|-
|(133754)||2003 WJ27|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,115|| align=right|4,54|| align=right|5,680||MBA||16. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133755)||2003 WB31|| align=right|15,4|| align=right|3,180|| align=right|0,139|| align=right|4,39|| align=right|5,670||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133756)||2003 WB36|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,168|| align=right|2,39|| align=right|4,312||MBA||19. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133757)||2003 WC43|| align=right|14,8|| align=right|2,845|| align=right|0,141|| align=right|16,33|| align=right|4,799||MBA||17. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133758)||2003 WF44|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,184|| align=right|11,08|| align=right|4,315||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133759)||2003 WC49|| align=right|16,1|| align=right|2,934|| align=right|0,126|| align=right|0,59|| align=right|5,024||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133760)||2003 WC58|| align=right|15,1|| align=right|3,079|| align=right|0,104|| align=right|13,16|| align=right|5,403||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133761)||2003 WN58|| align=right|16,0|| align=right|3,098|| align=right|0,164|| align=right|0,60|| align=right|5,452||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133762)||2003 WQ60|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,157|| align=right|16,51|| align=right|5,488||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133763)||2003 WZ61|| align=right|16,1|| align=right|2,990|| align=right|0,090|| align=right|1,38|| align=right|5,170||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133764)||2003 WJ62|| align=right|15,2|| align=right|3,069|| align=right|0,057|| align=right|4,15|| align=right|5,376||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133765)||2003 WC65|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,139|| align=right|2,33|| align=right|5,580||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133766)||2003 WZ67|| align=right|15,3|| align=right|2,883|| align=right|0,113|| align=right|5,20|| align=right|4,893||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133767)||2003 WO68|| align=right|15,1|| align=right|3,179|| align=right|0,054|| align=right|7,85|| align=right|5,667||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133768)||2003 WL69|| align=right|14,4|| align=right|3,379|| align=right|0,097|| align=right|18,32|| align=right|6,209||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133769)||2003 WW72|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,183|| align=right|8,48|| align=right|4,612||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133770)||2003 WM76|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,081|| align=right|16,54|| align=right|5,131||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133771)||2003 WW76|| align=right|15,1|| align=right|2,909|| align=right|0,029|| align=right|14,31|| align=right|4,961||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133772)||2003 WK79|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,171|| align=right|13,08|| align=right|5,317||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133773)||2003 WQ84|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,097|| align=right|11,09|| align=right|5,688||MBA||19. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133774)||2003 WX88|| align=right|16,3|| align=right|2,613|| align=right|0,129|| align=right|4,07|| align=right|4,222||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133775)||2003 WC91|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,084|| align=right|5,61|| align=right|4,621||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133776)||2003 WV92|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,060|| align=right|17,44|| align=right|5,730||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133777)||2003 WP95|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,036|| align=right|11,56|| align=right|5,652||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133778)||2003 WF97|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,186|| align=right|14,05|| align=right|4,141||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133779)||2003 WR97|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,151|| align=right|5,97|| align=right|4,151||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133780)||2003 WA98|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,125|| align=right|17,37|| align=right|5,737||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133781)||2003 WP98|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,019|| align=right|4,32|| align=right|4,691||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133782)||2003 WY98|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,082|| align=right|14,13|| align=right|4,271||MBA||20. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133783)||2003 WP103|| align=right|14,9|| align=right|3,181|| align=right|0,102|| align=right|6,20|| align=right|5,672||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133784)||2003 WB104|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|11,46|| align=right|5,212||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133785)||2003 WM104|| align=right|15,6|| align=right|3,184|| align=right|0,108|| align=right|8,52|| align=right|5,681||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133786)||2003 WD117|| align=right|14,8|| align=right|3,196|| align=right|0,138|| align=right|11,74|| align=right|5,712||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133787)||2003 WK117|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,076|| align=right|9,98|| align=right|5,491||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133788)||2003 WD119|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,175|| align=right|9,00|| align=right|4,502||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133789)||2003 WS122|| align=right|15,4|| align=right|3,176|| align=right|0,152|| align=right|4,19|| align=right|5,660||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133790)||2003 WT122|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,081|| align=right|6,30|| align=right|5,364||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133791)||2003 WS123|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,006|| align=right|22,46|| align=right|5,645||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133792)||2003 WZ125|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,226|| align=right|13,99|| align=right|4,231||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133793)||2003 WV128|| align=right|15,3|| align=right|2,836|| align=right|0,071|| align=right|11,87|| align=right|4,775||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133794)||2003 WL130|| align=right|15,0|| align=right|2,777|| align=right|0,185|| align=right|13,48|| align=right|4,627||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133795)||2003 WN132|| align=right|15,0|| align=right|3,127|| align=right|0,144|| align=right|2,69|| align=right|5,528||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133796)||2003 WS132|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,075|| align=right|9,60|| align=right|5,558||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133797)||2003 WS133|| align=right|15,4|| align=right|3,103|| align=right|0,217|| align=right|6,03|| align=right|5,466||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133798)||2003 WF135|| align=right|14,4|| align=right|3,014|| align=right|0,166|| align=right|16,46|| align=right|5,233||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133799)||2003 WV138|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,142|| align=right|24,80|| align=right|5,550||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133800)||2003 WA139|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,140|| align=right|2,33|| align=right|5,270||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133801)||2003 WE141|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,235|| align=right|16,66|| align=right|5,510||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133802)||2003 WM144|| align=right|15,3|| align=right|3,209|| align=right|0,183|| align=right|1,55|| align=right|5,748||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133803)||2003 WW147|| align=right|15,2|| align=right|3,138|| align=right|0,213|| align=right|7,40|| align=right|5,559||MBA||23. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133804)||2003 WO149|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,180|| align=right|25,79|| align=right|5,646||MBA||24. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133805)||2003 WW150|| align=right|14,9|| align=right|3,206|| align=right|0,115|| align=right|6,25|| align=right|5,739||MBA||24. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133806)||2003 WU151|| align=right|15,5|| align=right|2,992|| align=right|0,075|| align=right|3,57|| align=right|5,175||MBA||26. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133807)||2003 WQ152|| align=right|16,2|| align=right|2,537|| align=right|0,161|| align=right|10,66|| align=right|4,040||MBA||24. listopadu 2003||Desert Moon||B. Stevens
|-
|(133808)||2003 WB153|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,101|| align=right|14,61|| align=right|4,406||MBA||26. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133809)||2003 WE153|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,250|| align=right|13,77|| align=right|3,926||MBA||26. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133810)||2003 WE156|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,165|| align=right|13,49|| align=right|4,246||MBA||29. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133811)||2003 WW157|| align=right|14,7|| align=right|2,817|| align=right|0,178|| align=right|9,84|| align=right|4,728||MBA||26. listopadu 2003||Moonedge||Schiralli Jr.; F.
|-
|(133812)||2003 WF167|| align=right|16,0|| align=right|2,811|| align=right|0,021|| align=right|3,71|| align=right|4,711||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133813)||2003 WJ167|| align=right|14,8|| align=right|3,221|| align=right|0,046|| align=right|18,40|| align=right|5,780||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133814)||2003 WG170|| align=right|14,6|| align=right|3,154|| align=right|0,067|| align=right|16,02|| align=right|5,601||MBA||20. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133815)||2003 WE172|| align=right|14,8|| align=right|2,970|| align=right|0,047|| align=right|9,19|| align=right|5,118||MBA||30. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133816)||2003 WQ172|| align=right|15,0|| align=right|3,092|| align=right|0,014|| align=right|2,89|| align=right|5,436||MBA||30. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133817)||2003 WH173|| align=right|15,4|| align=right|3,126|| align=right|0,110|| align=right|2,25|| align=right|5,526||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133818)||2003 WQ190|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,251|| align=right|16,85|| align=right|5,463||MBA||29. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133819)||2003 XS|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,369|| align=right|6,23|| align=right|3,572||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133820)||2003 XU2|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,175|| align=right|4,48|| align=right|4,149||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133821)||2003 XN3|| align=right|14,2|| align=right|3,237|| align=right|0,094|| align=right|16,99|| align=right|5,824||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133822)||2003 XJ4|| align=right|15,5|| align=right|3,062|| align=right|0,103|| align=right|9,62|| align=right|5,358||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133823)||2003 XL4|| align=right|14,9|| align=right|3,236|| align=right|0,079|| align=right|7,43|| align=right|5,821||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133824)||2003 XS4|| align=right|14,6|| align=right|3,023|| align=right|0,112|| align=right|11,26|| align=right|5,256||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133825)||2003 XF7|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,210|| align=right|4,96|| align=right|3,493||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133826)||2003 XC13|| align=right|13,9|| align=right|3,181|| align=right|0,057|| align=right|16,48|| align=right|5,673||MBA||14. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133827)||2003 XK13|| align=right|16,5|| align=right|2,451|| align=right|0,118|| align=right|5,59|| align=right|3,835||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133828)||2003 XK28|| align=right|15,9|| align=right|2,790|| align=right|0,087|| align=right|2,43|| align=right|4,659||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133829)||2003 XG29|| align=right|16,2|| align=right|2,904|| align=right|0,070|| align=right|1,35|| align=right|4,947||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133830)||2003 XE32|| align=right|15,9|| align=right|3,107|| align=right|0,137|| align=right|1,48|| align=right|5,476||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133831)||2003 XV37|| align=right|15,1|| align=right|2,533|| align=right|0,197|| align=right|6,53|| align=right|4,030||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133832)||2003 XJ39|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,191|| align=right|14,18|| align=right|5,590||MBA||5. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(133833)||2003 XM39|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,169|| align=right|15,00|| align=right|5,509||MBA||5. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133834)||2003 YX3|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,215|| align=right|8,65|| align=right|4,407||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(133835)||2003 YL4|| align=right|16,2|| align=right|3,086|| align=right|0,034|| align=right|8,12|| align=right|5,420||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133836)||2003 YW10|| align=right|14,4|| align=right|3,242|| align=right|0,023|| align=right|14,74|| align=right|5,836||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133837)||2003 YX18|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,037|| align=right|8,90|| align=right|5,464||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133838)||2003 YH27|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,137|| align=right|6,23|| align=right|5,464||MBA||16. prosince 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(133839)||2003 YH48|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,147|| align=right|2,17|| align=right|5,728||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133840)||2003 YT48|| align=right|15,2|| align=right|3,002|| align=right|0,113|| align=right|4,87|| align=right|5,201||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133841)||2003 YA54|| align=right|14,9|| align=right|2,936|| align=right|0,082|| align=right|6,14|| align=right|5,029||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133842)||2003 YY55|| align=right|15,1|| align=right|3,127|| align=right|0,122|| align=right|8,40|| align=right|5,528||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133843)||2003 YZ59|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,144|| align=right|12,08|| align=right|4,379||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133844)||2003 YK60|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,241|| align=right|1,86|| align=right|5,347||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133845)||2003 YL63|| align=right|14,2|| align=right|3,256|| align=right|0,094|| align=right|10,69|| align=right|5,876||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133846)||2003 YD71|| align=right|14,2|| align=right|2,978|| align=right|0,057|| align=right|8,73|| align=right|5,138||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133847)||2003 YL77|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,060|| align=right|13,37|| align=right|5,420||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133848)||2003 YB78|| align=right|14,8|| align=right|2,994|| align=right|0,124|| align=right|11,32|| align=right|5,180||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133849)||2003 YY78|| align=right|15,4|| align=right|2,448|| align=right|0,207|| align=right|4,02|| align=right|3,830||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133850)||2003 YN83|| align=right|15,1|| align=right|2,922|| align=right|0,112|| align=right|14,53|| align=right|4,993||MBA||19. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(133851)||2003 YK90|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,193|| align=right|12,75|| align=right|5,651||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133852)||2003 YX101|| align=right|14,3|| align=right|3,107|| align=right|0,191|| align=right|14,29|| align=right|5,477||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133853)||2003 YQ133|| align=right|12,2|| align=right|5,167|| align=right|0,077|| align=right|15,89|| align=right|11,75||JUT||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133854)||2003 YO149|| align=right|15,4|| align=right|2,530|| align=right|0,187|| align=right|14,15|| align=right|4,024||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(133855)||2003 YC164|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,098|| align=right|9,62|| align=right|5,340||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133856)||2003 YA176|| align=right|15,7|| align=right|3,037|| align=right|0,204|| align=right|0,54|| align=right|5,292||MBA||24. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133857)||2004 AB1|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,131|| align=right|23,09|| align=right|4,231||MBA||5. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133858)||2004 AG1|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,175|| align=right|24,69|| align=right|5,709||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133859)||2004 AS4|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,070|| align=right|9,38|| align=right|5,481||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133860)||2004 BT21|| align=right|14,5|| align=right|3,193|| align=right|0,142|| align=right|13,46|| align=right|5,704||MBA||19. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133861)||2004 BO25|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,118|| align=right|16,69|| align=right|5,733||MBA||19. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(133862)||2004 BR38|| align=right|12,3|| align=right|5,125|| align=right|0,010|| align=right|31,22|| align=right|11,60||JUT||20. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133863)||2004 BE39|| align=right|15,4|| align=right|3,117|| align=right|0,103|| align=right|10,94|| align=right|5,503||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133864)||2004 BA44|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,048|| align=right|5,71|| align=right|3,312||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133865)||2004 BT69|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,230|| align=right|17,82|| align=right|5,544||MBA||20. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133866)||2004 BW80|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,172|| align=right|19,52|| align=right|5,461||MBA||25. ledna 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(133867)||2004 BX110|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,152|| align=right|12,58|| align=right|4,468||MBA||28. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133868)||2004 FD30|| align=right|13,7|| align=right|3,101|| align=right|0,081|| align=right|22,73|| align=right|5,459||MBA||18. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133869)||2004 FD45|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,244|| align=right|9,82|| align=right|4,471||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133870)||2004 HR28|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,129|| align=right|6,28|| align=right|4,621||MBA||20. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133871)||2004 JC23|| align=right|16,4|| align=right|2,721|| align=right|0,102|| align=right|4,27|| align=right|4,489||MBA||12. května 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(133872)||2004 KZ5|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|7,88|| align=right|4,140||MBA||17. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133873)||2004 LB26|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,239|| align=right|5,53|| align=right|3,676||MBA||15. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133874)||2004 MD3|| align=right|15,8|| align=right|1,992|| align=right|0,065|| align=right|18,34|| align=right|2,810||MBA||17. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(133875)||2004 NH12|| align=right|16,2|| align=right|2,533|| align=right|0,201|| align=right|4,92|| align=right|4,030||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133876)||2004 PT2|| align=right|16,1|| align=right|1,916|| align=right|0,119|| align=right|24,82|| align=right|2,652||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133877)||2004 PQ13|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,182|| align=right|0,66|| align=right|3,674||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133878)||2004 PX55|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,142|| align=right|3,83|| align=right|3,474||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133879)||2004 PT71|| align=right|16,2|| align=right|2,787|| align=right|0,093|| align=right|2,57|| align=right|4,653||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133880)||2004 PA83|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,219|| align=right|4,28|| align=right|3,362||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133881)||2004 PQ85|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,214|| align=right|3,09|| align=right|3,781||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133882)||2004 PQ86|| align=right|16,0|| align=right|2,466|| align=right|0,136|| align=right|6,72|| align=right|3,872||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133883)||2004 PA90|| align=right|16,6|| align=right|2,229|| align=right|0,215|| align=right|5,84|| align=right|3,327||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133884)||2004 PK91|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,250|| align=right|16,48|| align=right|4,545||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133885)||2004 PU101|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,300|| align=right|11,87|| align=right|4,189||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133886)||2004 PV101|| align=right|14,7|| align=right|3,020|| align=right|0,316|| align=right|15,81|| align=right|5,247||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133887)||2004 PY102|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,210|| align=right|11,58|| align=right|4,189||MBA||12. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133888)||2004 QZ4|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,211|| align=right|3,60|| align=right|3,674||MBA||21. srpna 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(133889)||2004 QD9|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,221|| align=right|13,67|| align=right|3,580||MBA||20. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(133890)||2004 QL17|| align=right|16,5|| align=right|1,893|| align=right|0,074|| align=right|18,13|| align=right|2,604||MBA||25. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133891)||2004 QY20|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,163|| align=right|6,77|| align=right|3,593||MBA||20. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(133892)||2004 RN8|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,178|| align=right|17,59|| align=right|4,356||MBA||7. září 2004||Ottmarsheim||C. Rinner
|-
|(133893)||2004 RT19|| align=right|17,2|| align=right|2,216|| align=right|0,107|| align=right|4,16|| align=right|3,299||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133894)||2004 RZ25|| align=right|16,5|| align=right|2,302|| align=right|0,096|| align=right|7,91|| align=right|3,492||MBA||4. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133895)||2004 RK35|| align=right|16,6|| align=right|2,273|| align=right|0,133|| align=right|6,53|| align=right|3,426||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133896)||2004 RT35|| align=right|16,1|| align=right|2,676|| align=right|0,210|| align=right|9,52|| align=right|4,378||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133897)||2004 RE42|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,116|| align=right|5,47|| align=right|3,390||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133898)||2004 RH59|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,076|| align=right|4,66|| align=right|3,206||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133899)||2004 RU63|| align=right|16,0|| align=right|2,264|| align=right|0,202|| align=right|6,03|| align=right|3,405||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133900)||2004 RL66|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,240|| align=right|6,40|| align=right|4,536||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133901)||2004 RM81|| align=right|17,0|| align=right|2,389|| align=right|0,173|| align=right|1,54|| align=right|3,692||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133902)||2004 RX84|| align=right|16,2|| align=right|1,933|| align=right|0,071|| align=right|21,90|| align=right|2,688||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133903)||2004 RH85|| align=right|17,4|| align=right|2,413|| align=right|0,188|| align=right|0,79|| align=right|3,747||MBA||7. září 2004||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(133904)||2004 RA99|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,178|| align=right|8,63|| align=right|3,674||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133905)||2004 RC100|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,156|| align=right|7,95|| align=right|3,614||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133906)||2004 RA106|| align=right|17,2|| align=right|2,265|| align=right|0,178|| align=right|2,27|| align=right|3,409||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133907)||2004 RX107|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,167|| align=right|5,75|| align=right|3,554||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133908)||2004 RE113|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,249|| align=right|15,59|| align=right|5,603||MBA||6. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133909)||2004 RH151|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,115|| align=right|7,05|| align=right|3,423||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133910)||2004 RW173|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,252|| align=right|8,65|| align=right|3,677||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133911)||2004 RU195|| align=right|17,1|| align=right|1,905|| align=right|0,078|| align=right|21,70|| align=right|2,629||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133912)||2004 RG198|| align=right|16,4|| align=right|2,320|| align=right|0,128|| align=right|6,83|| align=right|3,532||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133913)||2004 RT199|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,147|| align=right|8,29|| align=right|5,223||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133914)||2004 RE200|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,194|| align=right|13,48|| align=right|4,308||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133915)||2004 RC201|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,131|| align=right|26,68|| align=right|5,643||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133916)||2004 RM228|| align=right|17,1|| align=right|2,396|| align=right|0,212|| align=right|2,33|| align=right|3,708||MBA||9. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133917)||2004 RD246|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,156|| align=right|7,76|| align=right|3,394||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133918)||2004 RG279|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,112|| align=right|6,69|| align=right|3,532||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133919)||2004 RW289|| align=right|16,4|| align=right|1,883|| align=right|0,077|| align=right|24,84|| align=right|2,584||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133920)||2004 RH310|| align=right|15,4|| align=right|3,073|| align=right|0,070|| align=right|11,78|| align=right|5,387||MBA||13. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133921)||2004 RJ315|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,071|| align=right|7,11|| align=right|4,512||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133922)||2004 RW338|| align=right|16,6|| align=right|1,896|| align=right|0,099|| align=right|19,52|| align=right|2,610||MBA||9. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133923)||2004 SD14|| align=right|15,6|| align=right|2,648|| align=right|0,147|| align=right|8,40|| align=right|4,309||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133924)||2004 SX23|| align=right|17,6|| align=right|2,310|| align=right|0,139|| align=right|2,76|| align=right|3,511||MBA||17. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133925)||2004 SN28|| align=right|16,2|| align=right|3,037|| align=right|0,166|| align=right|0,38|| align=right|5,292||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133926)||2004 SB31|| align=right|17,7|| align=right|2,306|| align=right|0,124|| align=right|4,19|| align=right|3,500||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133927)||2004 SG33|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,137|| align=right|4,56|| align=right|4,236||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133928)||2004 SR38|| align=right|16,6|| align=right|2,537|| align=right|0,167|| align=right|10,83|| align=right|4,041||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133929)||2004 SM39|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,191|| align=right|16,82|| align=right|4,457||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133930)||2004 ST40|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,237|| align=right|4,30|| align=right|3,511||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133931)||2004 SE49|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,139|| align=right|17,57|| align=right|4,631||MBA||21. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133932)||2004 SD53|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,166|| align=right|9,11|| align=right|3,421||MBA||22. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133933)||2004 ST54|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,140|| align=right|9,50|| align=right|4,187||MBA||22. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133934)||2004 TQ|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,153|| align=right|4,43|| align=right|3,420||MBA||4. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133935)||2004 TK1|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,237|| align=right|10,35|| align=right|5,441||MBA||4. října 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(133936)||2004 TQ8|| align=right|16,1|| align=right|1,960|| align=right|0,101|| align=right|24,52|| align=right|2,744||MBA||6. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133937)||2004 TA13|| align=right|16,6|| align=right|1,934|| align=right|0,056|| align=right|20,90|| align=right|2,689||MBA||4. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133938)||2004 TE16|| align=right|14,7|| align=right|3,221|| align=right|0,231|| align=right|31,09|| align=right|5,781||MBA||12. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133939)||2004 TR39|| align=right|17,5|| align=right|2,260|| align=right|0,153|| align=right|1,16|| align=right|3,396||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133940)||2004 TM48|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,167|| align=right|0,99|| align=right|3,561||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133941)||2004 TD54|| align=right|17,0|| align=right|2,403|| align=right|0,087|| align=right|3,77|| align=right|3,724||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133942)||2004 TR54|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,218|| align=right|24,92|| align=right|3,581||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133943)||2004 TB58|| align=right|17,0|| align=right|2,402|| align=right|0,168|| align=right|0,75|| align=right|3,722||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133944)||2004 TN68|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,092|| align=right|9,55|| align=right|5,140||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133945)||2004 TF69|| align=right|17,1|| align=right|2,277|| align=right|0,150|| align=right|6,83|| align=right|3,435||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133946)||2004 TV71|| align=right|16,6|| align=right|2,263|| align=right|0,107|| align=right|6,03|| align=right|3,404||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133947)||2004 TX71|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,050|| align=right|6,18|| align=right|3,636||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133948)||2004 TD72|| align=right|16,9|| align=right|2,615|| align=right|0,172|| align=right|1,81|| align=right|4,227||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133949)||2004 TC75|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,125|| align=right|5,24|| align=right|3,667||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133950)||2004 TK79|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,122|| align=right|12,97|| align=right|5,420||MBA||4. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133951)||2004 TA100|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,154|| align=right|3,04|| align=right|3,649||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133952)||2004 TN111|| align=right|16,1|| align=right|2,704|| align=right|0,192|| align=right|9,69|| align=right|4,446||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133953)||2004 TR112|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,151|| align=right|11,73|| align=right|5,238||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133954)||2004 TC124|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,230|| align=right|10,17|| align=right|4,435||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133955)||2004 TS127|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|3,621||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133956)||2004 TZ131|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,175|| align=right|5,44|| align=right|3,509||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133957)||2004 TL132|| align=right|16,1|| align=right|2,806|| align=right|0,148|| align=right|11,12|| align=right|4,699||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133958)||2004 TB133|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,230|| align=right|20,94|| align=right|5,463||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133959)||2004 TX133|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,181|| align=right|4,65|| align=right|3,343||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133960)||2004 TK134|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,206|| align=right|6,61|| align=right|4,710||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(133961)||2004 TP135|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,126|| align=right|10,02|| align=right|3,718||MBA||8. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133962)||2004 TT136|| align=right|16,0|| align=right|2,673|| align=right|0,125|| align=right|7,00|| align=right|4,368||MBA||8. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133963)||2004 TU139|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,043|| align=right|4,97|| align=right|5,421||MBA||9. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133964)||2004 TB153|| align=right|18,0|| align=right|2,167|| align=right|0,039|| align=right|1,40|| align=right|3,189||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133965)||2004 TU153|| align=right|16,8|| align=right|2,599|| align=right|0,068|| align=right|0,86|| align=right|4,190||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133966)||2004 TN158|| align=right|15,8|| align=right|3,235|| align=right|0,129|| align=right|2,56|| align=right|5,817||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133967)||2004 TM193|| align=right|16,8|| align=right|2,411|| align=right|0,163|| align=right|6,69|| align=right|3,742||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133968)||2004 TA203|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,149|| align=right|5,14|| align=right|3,609||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133969)||2004 TX203|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,131|| align=right|5,02|| align=right|4,238||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133970)||2004 TN204|| align=right|15,6|| align=right|2,780|| align=right|0,174|| align=right|3,00|| align=right|4,634||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133971)||2004 TJ207|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,139|| align=right|7,76|| align=right|4,174||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133972)||2004 TL207|| align=right|16,9|| align=right|2,599|| align=right|0,166|| align=right|3,95|| align=right|4,188||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133973)||2004 TO207|| align=right|16,5|| align=right|2,667|| align=right|0,067|| align=right|2,76|| align=right|4,354||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133974)||2004 TL208|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,071|| align=right|8,49|| align=right|3,707||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133975)||2004 TJ216|| align=right|16,1|| align=right|2,886|| align=right|0,170|| align=right|3,70|| align=right|4,903||MBA||9. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133976)||2004 TM219|| align=right|16,6|| align=right|2,584|| align=right|0,217|| align=right|4,22|| align=right|4,153||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133977)||2004 TW241|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,065|| align=right|10,13|| align=right|5,716||MBA||10. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133978)||2004 TK242|| align=right|16,9|| align=right|2,285|| align=right|0,084|| align=right|6,56|| align=right|3,454||MBA||6. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133979)||2004 TC243|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,200|| align=right|17,52|| align=right|5,421||MBA||6. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133980)||2004 TF255|| align=right|16,6|| align=right|2,599|| align=right|0,204|| align=right|4,27|| align=right|4,190||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133981)||2004 TZ263|| align=right|17,1|| align=right|2,285|| align=right|0,165|| align=right|2,68|| align=right|3,452||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133982)||2004 TX268|| align=right|15,1|| align=right|3,159|| align=right|0,196|| align=right|10,20|| align=right|5,614||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133983)||2004 TV282|| align=right|16,1|| align=right|2,549|| align=right|0,118|| align=right|1,77|| align=right|4,068||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133984)||2004 TW295|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,061|| align=right|5,85|| align=right|3,394||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133985)||2004 TQ321|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,148|| align=right|9,91|| align=right|4,146||MBA||11. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133986)||2004 TE333|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,086|| align=right|8,10|| align=right|3,784||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133987)||2004 TQ336|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,062|| align=right|3,13|| align=right|3,514||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133988)||2004 TB339|| align=right|15,5|| align=right|3,154|| align=right|0,232|| align=right|16,82|| align=right|5,601||MBA||12. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133989)||2004 TL351|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,141|| align=right|8,04|| align=right|3,530||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133990)||2004 TZ356|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,049|| align=right|15,29|| align=right|4,621||MBA||14. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133991)||2004 TY359|| align=right|16,7|| align=right|2,173|| align=right|0,122|| align=right|3,40|| align=right|3,204||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133992)||2004 UN4|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,088|| align=right|18,49|| align=right|4,122||MBA||16. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133993)||2004 US6|| align=right|16,7|| align=right|2,348|| align=right|0,060|| align=right|5,51|| align=right|3,598||MBA||20. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(133994)||2004 VU1|| align=right|17,0|| align=right|2,165|| align=right|0,215|| align=right|4,33|| align=right|3,184||MBA||2. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133995)||2004 VV1|| align=right|16,8|| align=right|2,461|| align=right|0,102|| align=right|6,12|| align=right|3,859||MBA||2. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133996)||2004 VN6|| align=right|16,8|| align=right|2,411|| align=right|0,172|| align=right|2,29|| align=right|3,742||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133997)||2004 VV6|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,220|| align=right|2,39|| align=right|3,610||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133998)||2004 VE7|| align=right|17,2|| align=right|2,203|| align=right|0,137|| align=right|3,37|| align=right|3,269||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133999)||2004 VK7|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,130|| align=right|3,44|| align=right|3,645||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134000)||2004 VG9|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,122|| align=right|11,40|| align=right|5,121||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek